Le terme Route 176 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 176 en Allemagne
 Route 176 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 176 aux États-Unis 
 Route régionale 176 en Finlande
 Route nationale 176 en France